Miejscowości w Polsce 
 Łoniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo 
 Łoniewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna
 Łoniewo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna